officier in opleiding bij de zeemacht: Adelborst
lid van de jeugdbeweging Marinecadetten